Häfele steht für:
 Häfele GmbH & Co KG, deutsches Metallbauunternehmen

Häfele oder Haefele ist der Familienname folgender Personen: 
 Anna Häfele (* 1989), deutsche Skispringerin
 Arnulf Häfele (* 1946), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Eugen Haefele (1874–1935), deutscher Verwaltungsjurist
 Franz Häfele (1711?–1785), deutscher Baumeister, siehe Franz Häffele
 Franz Häfele (1889–1947), österreichischer Historiker und Heimatforscher
 Gallus Häfele (1882–1960), Schweizer Dominikaner und Theologe
 Hans F. Haefele (1925–1997), Schweizer Historiker
 Hansjörg Häfele (* 1932), deutscher Politiker (CDU)
 Joachim Häfele (* 1967), deutscher Soziologe, Kriminologe und Hochschullehrer
 Johann von Häfele (1865–1926), deutscher Generalmajor, Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens
 Sebastian Häfele (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Wolf Häfele (1927–2013), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Hafele
 Hefele